Adriano Alpago-Novello – storico dell'architettura, accademico e architetto italiano
 Alberto Alpago-Novello – architetto, urbanista, storico dell'architettura e accademico italiano
 Luigi Alpago-Novello – medico, letterato e storico italiano
 Valentino Alpago-Novello – architetto e pittore italiano